Южноатабаскские языки (также апачские) — группа языков в составе атабаскских языков. На этих языках говорят преимущественно на юго-западе США (Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта), а также в Оклахоме и в Техасе. Кроме того, носители этих языков проживают в северных мексиканских штатах Сонора, Чихуахуа, Дуранго, Коауила и Нуэво-Леон. На этих языках говорят различные группы апачей и навахо. На других атабаскских языках говорят на Аляске, в Канаде, в Орегоне и в северной Калифорнии.

Самоназвания для языка западных апачей и навахо — Nnee biyáti’ или Ndee biyáti’ и Diné bizaad или Naabeehó bizaad, соответственно.

Классификация 
Семь южноатабаскские языков могут быть поделены на две подгруппы: (I) равнинные и (II) юго-западные. Кайованский апаче (равнинные апаче) — единственный представитель равнинных. Юго-западная группа далее делится на две подгруппы: (A) западные и (B) восточные. 

I. Равнинные, или кайованский апаче (самоназвание — Naishan)

II. Юго-западные
 A. Западные
 1. Мескалеро-чирикаунанский апаче (Ndee Bizaa)
 a. Чирикауанский апаче
 b. Мескалеро апаче
 2. Навахо (Naabeehó bizaad, Diné bizaad)
 3. Западно-апачский (Ndéé biyáti, Nnee biyati)
 B. Восточные
 1. Хикарильянский апаче (Abáachi, Abáachi mizaa)
 2. Липанский апаче

Эта классификация основывается главным образом на разнице в произнесении начального согласного основ глаголов и существительных. В ранней классификации кайованский апаче включался в подгруппу восточных южноатабаскских языков.

Чирикауанский апаче и мескалеро считаются разными языками, хотя и являются взаимопонятными. Западный апаче и навахо ближе к друг другу, чем к маскалеро и чирикаунскому. Липанский и равнинный апаче почти исчезли. Чирикауанский апаче находится под сильной угрозой исчезновения. Мескалеро, хикарильянский и западный апаче тоже находятся под угрозой исчезновения, но дети ещё продолжают изучать эти языки, хотя их число и снижается. Навахо является одним из самых «крепких» языков США и по сей день.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Согласные 
Южноатабаскские языки главным образом имеют похожий набор согласных, состоящий из 33 согласных, приведённых ниже (основано главным образом на западно-апачском):

 Только навахо и западно-апачский имеют глоттализованные носовые.

Орфография (согласные) 
Орфография фонетическая. Ниже приведена таблица записи согласных:

Примечания:

 Фрикативы  и  оба записываются как h. 
 Фрикатив  обычно записывается как h, но после о o он может быть записан как hw, особенно в западно-апачском (может произноситься как ).
 Фрикатив  iзаписывается как gh в большинстве случаев, но перед i и e он записывается как y (и может произноситься как ); перед o он записывается как w (и может произноситься как ).
 Все слова, начинающиеся с гласного произносятся с гортанной смычкой ’ . Она никогда не записывается в начале слова.

Гласные 
Южноатабаскские языки имеют четыре гласных звука:

Эти гласные могут быть долгими и краткими, а также назализированными. Назализация помечается огонэком — ˛ — в западно-апачском, навахо, мескалеро апаче и чирикаунском апаче; в хикарильянском назализация помечается подчёркиванием гласного. 

МФА для гласных западно-апачского языка (без назализации):

  = ,
  = ,
  = ,
  = ,
  = ,
  = ,
  = ,
  = .

Тон 
Южноатабаскские языки — тональные; по исследованиям, они имеют 4 тона:

 высокий (á),
 низкий (à),
 восходящий (ǎ),
 нисходящий (â).

Восходящий и нисходящий тоны в этих языках встречаются реже, часто — в долгих гласных. Назализованные гласные могут также иметь тон.

Примечания 

Атабаскские языки
Языки США
Индейские языки